W Polsce
 Kruszyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bobrowo
 Kruszyny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Pyzdry
 Kruszyny – gromada w powiecie brodnickim

 a także
 Kruszyny-Rumunki
 Kruszyny Szlacheckie
 Kruszyna (powiat radomski)  – dawn. Kruszyny